Sant'Enrico II – imperatore commemorato il 13 luglio
Sant'Enrico di Uppsala – vescovo e martire commemorato il 20 gennaio
Sant'Enrico de Ossó y Cervelló – sacerdote spagnolo commemorato il 27 gennaio
Sant'Enrico Morse – presbitero gesuita commemorato il 1º febbraio
Sant'Enrico Walpole – presbitero gesuita commemorato il 7 aprile